Буржуа:
 Буржуа — биллонная французская монета в царствование Филиппа «Красивого».
 Буржуа — город во Франции.
 Буржуа́ (разг. буржу́й) — представитель буржуазии.

Персоналии 
 

Часть фамилии
 Анисе-Буржуа, Огюст

См. также 
 Бурж